Dolni Chiflik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dolni tjiflik, kommun, Varna, 
 Dolni tjiflik, ort, Varna, Obsjtina Dolni tjiflik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar